La Commedia – poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri
 La Commedia – opera lirica di Louis Andriessen del 2014

Pagine correlate 
Commedia (disambigua)